Ghost on Ghost — пятый студийный альбом Iron & Wine, выпущенный 16 апреля 2013 года. Название альбома взято из текста песни «Grace for Saints and Ramblers», а обложка из серии фотографий Барбары Крэйн «Private Views».

Список композиций 
Автор всех песен - Сэм Бим.

Участники записи 
Iron & Wine:
 Сэм Бим — вокал, гитары
 Rob Burger — акустическое и электрическое пианино, орган (1, 4, 6, 11, 12), клавинет (4), челеста (5), цимбалы (4), варган (4), колокола (10)
 Tony Garnier — бас (1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12)
 Tony Scherr — контрабас (3, 8, 9), укулеле бас (4), гитара (3)
 Brian Blade — барабаны, перкуссия (1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12)
 Kenny Wollesen — барабаны, перкуссия (1, 3, 5, 7, 8, 9), смычковый вибрафон (9)
 Paul Niehaus — педальная слайд-гитара (2, 7, 9, 12)

Примечания